Krokodil steht für:
 Krokodile, eine Ordnung der Reptilien
 Krokodil (König), ein möglicher altägyptischer König
 Krokodil (Lokomotive), Name einiger Elektrolokomotiven
 den sowjetisch-russischen Kampfhubschrauber Mil Mi-24
 Straßenname einer auf Desomorphin basierenden Droge
 umgangssprachliche Bezeichnung des Krans eines stillgelegten Hüttenwerks im Landschaftspark Duisburg-Nord
 Die Groot Krokodil (Afrikaans: das große Krokodil), Beiname von Pieter Willem Botha
 Ngwena (Shona: Krokodil), Beiname von Emmerson Mnangagwa

In Kunst und Kultur steht Krokodil für:
 Krokodil (Film), deutsches Fernsehdrama des Regisseurs Urs Egger aus dem Jahr 2013 (nach einer Kurzgeschichte von Philippe Djian)
 Krokodil (englische Band), eine englische Metalband
 Krokodil (schweizerische Band), eine ehemalige Schweizer Rockband
 Krokodil (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 Krokodil (Zeitschrift), eine sowjetische Satirezeitschrift
 Das Krokodil, eine Erzählung von Fjodor Dostojewski
 Das Krokodil, eine Kammeroper nach der gleichnamigen Erzählung von Fjodor Dostojewski
 Die Krokodile, eine Münchner Dichtervereinigung
 Das gute Krokodil, Schöpfungsmythos von Timor
 Krokodil, eine Ausführungsvariante des Handstandes

Siehe auch:

 Crocodile